Милан Тодорович (; род. 2 октября 1981, Панчево, Воеводина, СР Сербия, Югославия) — сербский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр, наиболее известный как создатель первого сербского фильма о зомби «Зона мёртвых» (2009).

Биография и карьера 
Милан Тодорович родился 2 октября 1981 года в Панчево, Социалистический автономный край Воеводина, Югославия.

В 2009 году на экраны вышел фильм ужасов «Зона мёртвых», который Тодорович снял вместе со своим другом Миланом Коньевичем. События киноленты, ставшей первым в истории сербского кинематографа фильмом про зомби-апокалипсис, частично происходят в родном городе Тодоровича — Панчево. У режиссёров также были планы снять вторую часть, которые, однако, не были реализованы.

В 2014 году Тодорович снял фильм ужасов «Mamula», повествующий о русалке с острова Мамула

В 2017 году получил российскую кинопремию «Капля» за международный вклад в развитие жанра хоррор.

В 2019-2021 годах Тодорович работал над американским фэнтезийным сериалом «Аванпост».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Воеводине
Родившиеся в Сербии
Родившиеся в Югославии
Режиссёры Сербии
Кинорежиссёры Сербии
Продюсеры Сербии
Кинопродюсеры Сербии
Сценаристы Сербии
Актёры Сербии
Кинорежиссёры XXI века
Кинопродюсеры XXI века
Актёры XXI века